Sunset Boulevard (film), een film noir uit 1950 onder regie van Billy Wilder
 Sunset Boulevard (musical), een musical van Andrew Lloyd Webber gebaseerd op de gelijknamige film
 Sunset Boulevard (Los Angeles), een straat in het westen van de Amerikaanse stad Los Angeles (Californië)